Hermannsruh ist zwischen 1938 und 1945 die gemeinsame Bezeichnung zweier Orte im Kreis Sensburg in Ostpreußen:

 Glodowen, seit 1945: Głodowo (Sorkwity)
 Willamowen, untergegangener Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen